Lansford kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lansford (North Dakota)
Lansford (Pennsylvania)